Агва Фрија има више значења:
 Агва Фрија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Агва Фрија (Минатитлан, Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Фрија (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Фрија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Осумасинта), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Фрија, Барикада (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Фрија (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Фрија (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Фрија (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Фрија (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Фрија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Фрија (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Фрија (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Фрија (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Фрија (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Фрија (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Фрија (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Фрија, Ла Лагуна (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Фрија (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија, Пасо Анчо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Фрија (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Фрија (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Фрија (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Фрија (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија, Пискуаро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија, Ла Кањада (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Фрија (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Фрија, Таизан (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Фрија (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Фрија (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Фрија (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Фрија (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Фрија (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сан Франсиско Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сан Хуан Баутиста Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сан Педро Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Фрија (Авакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Фрија (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Фрија (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Фрија (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Фрија (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Фрија (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Фрија (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Фрија (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Фрија (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Фрија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Фрија (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Фрија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Фрија (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија, Саракачи (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија, Гран Чапарал (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Фрија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Фрија (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Фрија (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија, Сентрос Авиколас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Минатитлан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија, Ел Порвенир (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Фрија (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику